Urs Dietschi ist der Name folgender Personen:

* Urs Dietschi (Politiker, 1901) (1901–1982), Schweizer Politiker (FDP)
 Urs Dietschi (Politiker, 1954) (* 1954), Schweizer Politiker (Grüne)
 Urs Dietschi (Radsportler) (* 1954), Schweizer Radrennfahrer